2 miejscowości w Polsce: 
 Ujazdowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Ciechanów 
 Ujazdowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. leszczyńskim, w gminie Włoszakowice

Zobacz też: 
 Ujazdów, 
 Mojesz